A Fakopáncs Frici kalandjai (eredeti cím: The New Woody Woodpecker Show) 1999-től 2002-ig futott amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amely Walter Lantz Fakopáncs Frici című rajzfilmsorozata alapján készült. A tévéfilmsorozat gyártója az Universal Cartoon Studios. Műfaját tekintve filmvígjáték-sorozat. Amerikában a Fox Kids vetítette, Magyarországon a TV2 sugározta.

Ismertető

Szereplők 

További magyar hangok: Áron László, Bácskai János, Balázsi Gyula, Beratin Gábor, Bodrogi Attila, Bókai Mária, Bolla Róbert, Breyer Zoltán, Csuha Lajos, Dobránszky Zoltán, Előd Botond, F. Nagy Zoltán, Fehér Péter, Fésűs Bea, Grúber Zita, Hirling Judit, Imre István, Izsóf Vilmos, Kapácsy Miklós, Kardos Gábor, Kassai Ilona, Katona Zoltán, Lázár Sándor, Markovics Tamás, Minárovits Péter, Némedi Mari, Németh Gábor, Oláh Orsolya, Pálfai Péter, Pálmai Szabocls, Szűcs Sándor, Uri István, Végh Ferenc, Vizy György

Epizódok

Források

További információk 
 
 Fakopáncs Frici kalandjai a TV Tango oldalon 

1999-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Családi televíziós sorozatok
2003-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok